Nome di due diverse aree urbane della Svezia:

Marieholm – situata nel comune di Eslöv
Marieholm – situata nel comune di Gnosjö